Выборы в Европейский парламент проходили в июне 1979 года в 9 европейских странах (ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания (в т ч Гренландия), Люксембург, Ирландия, Великобритания). Это были первые общенародные выборы в Европарламент. Наибольшее число голосов получили Социалисты, затем Христианские демократы, на третьем месте были Европейские демократы (Консерваторы севера Европы). В парламенте были представлены фракции Либералов, Коммунистов и Прогрессистов.

Выборы проходили в течение четырёх дней: 10 июня — в Великобритании, 11 июня — в Ирландии, 13 июня — 7 стран . Всего было избрано 410 человек.

Примечания